Navnet Grosch kan henvise til flere personer:
 Christian H. Grosch
 Henrik August Grosch